Epsilonproteobacteria (do grego epsilon, quinta  letra do alfabeto grego; + Proteus, deus do oceano capaz de mudar de forma; + bakterion, pequeno bastão; + ia, sufixo que indica classe) é uma classe de bactérias gram-negativas do filo Proteobacteria. A classe é baseada na análise filogenética de seqüências de 16S rRNA, e todos os membros são relacionados com a ordem-tipo Campylobacterales.

Ordens 

 Campylobacterales Garrity, Bell & Lilburn 2006 
 Nautiliales Miroshnichenko, L'Haridon, Schumann, Spring, Bonch-Osmolovskaya, Jeanthon & Stackebrandt 2004

Proteobacteria
Bactérias descritas em 2006